Eremitagen kan henvise til flere emner:

 Eremitagen (Sankt Petersborg) - et russisk museum i Sankt Petersborg
 Eremitageslottet - et dansk lystslot nord for København
 Eremitage - enebolig, del af et større haveanlæg